Ómega (Ω, ω), a görög ábécé utolsó betűje

Zene

Együttesek

 Omega együttes, az egyik legrégebben működő, neves magyar rockegyüttes
 Omega Diatribe, poliritmikus groove metal-t játszó, budapesti zenekar
 Omega, amerikai együttes

Albumok
 Omega, a magyar Omega együttes 1972-ben megjelent, NDK-ban kiadott magyar nyelvű válogatásalbuma (Amiga)
 Omega, a magyar Omega együttes 1973-ban megjelent angol nyelvű stúdióalbuma (Bacillus BLPS 19147) 
 Omega, a magyar Omega együttes 1975-ben megjelent angol nyelvű válogatásalbuma (Bacillus BJS 4072) 
 Omega 5, a magyar Omega együttes 1973-as ötödik nagylemeze (1999-ben Szvit néven jelent meg)
 Omega, a finn Azaghal együttes 2008-as albuma
 Omega, az olasz Graveyard Ghost együttes 2007-es albuma

Egyéb
 Omega, Jack McDevitt 2003-as regénye
 Opel Omega, a német Opel cég nagyméretű gépkocsimodellje
 Omega – orosz műholdtípus az 1960-as években
 Omega, svájci óramárka
 omega-3, omega-6, omega-9 zsírsavak